W Polsce
 Łobodno – wieś w woj. śląskim, w powi. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Łobodno – osada leśna w woj. śląskim, w powi. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Łobodno – gromada